Рики Грин (; родился 18 августа 1954 года в Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции  разыгрывающего защитника. Учился в Винсеннском университете и Мичиганском университете, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Юта Джаз», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс», «Индиана Пэйсерс», «Филадельфия-76» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1984). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (1984). В 1977 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 946 игр, в которых набрал 8870 очков (в среднем 9,4 за игру), сделал 1819 подборов, 5221 передачу, 1348 перехватов и 51 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Родившиеся в Чикаго
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Бостон Селтикс»